Crie-dans-le-vent est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles pour la première fois dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat en 1994. C'est le premier album du second cycle des Pionniers du Nouveau Monde.

Synopsis 
Depuis la victoire du général James Wolfe et la prise de Québec (ville) à la suite du Siège de Québec (1759), les personnages des Pionniers du Nouveau Monde sont séparés.

En cette année 1760 les confrontations entre les indiens et les pionniers de la Nouvelle-France sont nombreuses. Une guerre économique pour le monopole du commerce des fourrures se déclare.

Ugly et sa bande d'assassins massacrent les pionniers qu'ils rencontrent.

Billy et sa femme rencontrent frère Elzéard qui cherche à rencontrer les indiens. Les circonstances leur font croiser Ugly.

Louise et Neil sont partis vers l'ouest en direction de la rivière Saskatchewan. Louise sauve la vie de Crie-dans-le-vent, la fille d'un chef Cree. Cet événement crée des relations aux codes particuliers avec la tribu indienne.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1994
Série Glénat